Antonci je lahko:
 Antonci, Grožnjan (Hrvaška)
 Antonci, Poreč (Hrvaška)